Jméno a příjmení Jiří Krejčí má více nositelů:

 Jiří Krejčí (* 1986) – český fotbalista
 Jiří Krejčí (herec) (* 1983) – český herec
 Jiří Krejčí (trenér) (* 1965) – český fotbalový útočník a trenér
 Jiří Eduard Krejčí (1911–1999) – český římskatolický kněz